Sharon kan syfta på:

Sharonfrukt – ett handelsnamn på ett bär från fruktträdet kaki

Personer
Ariel Sharon (1928–2014), Israels premiärminister 2001–2006

Geografi

Australien 

 Sharon, Australien, Queensland, Bundaberg,

USA 

 Sharon, Georgia, ort, Taliaferro County, 
 Sharon, Kansas, ort, Barber County, 
 Sharon, Mississippi, Jones County, 
 Sharon, Oklahoma, ort, Woodward County, 
 Sharon, Abbeville County, South Carolina, 
 Sharon, York County, South Carolina, 
 Sharon, Tennessee, Weakley County, 
 Sharon, Connecticut, ort, Litchfield County, 
 Sharon, Massachusetts, Norfolk County, 
 Sharon, New Hampshire, ort, Hillsborough County, 
 Sharon, Pennsylvania, Mercer County, 
 Sharon, Wisconsin, Walworth County, 
 Sharon, Vermont – en ort i Vermont

Se även
Sharon – tidigare namn för en stad i Utah, se Orem
Sharon - ett annat namn för slätten Saron i Israel, används bland annat hos profeten Jesaja.

Se även
Charon (olika betydelser)